Huarong kan syfta på följande orter i Kina:

Huarong, Ezhou – ett stadsdistrikt i Ezhou i Hubei-provinsen 
Huarong, Yueyang – ett härad i Hunan-provinsen 
 Huarong (häradshuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,53, long 114,73) – i provinsen Hubei 

WP:Projekt Kina